Алиса Џејн Милано () је америчка глумица рођена 19. децембра 1972. године у Њујорку. Рођена је у америчко-италијанском браку (мајка Лин, отац Том). На филму дебитује 1985. у Командосу (Commando) редитеља Марка Лестера са Арнолдом Шварценегером, да би касније наступала у филмовима као што су: Вампиров загрљај, Двоструки змај и Отровна Ајви II. Најпознатија је по ТВ серији Чари у којој је са Шанен Доерти, Холи Мари Коумс и касније са Роуз Макгауан играла улогу једну од три добре вјештице које се боре против демона, злих створења и извора зла.

Филмографија 

|-
| 2018. || Романса у Малој Италији || -{Little Italy}- || Дора ||
|-
| 2011. || Чивава са Беверли Хилса 2 || -{Beverly Hills Chihuahua 2}- || Бимини (глас) ||
|-
| 2008. || || -{Wisegal}- || Пети Монтанари ||
|-
| 2007−2008. || Зовем се Ерл || -{My Name is Earl}- || Били ||
|-
| 2007. || Патологија || -{Pathology}- || Гвен ||
|-
| 2007. || || -{The Blue Hour}- || Алегра ||
|-
| 1998−2006. || Чари || -{Charmed}- || Фиби Халивел ||
|-
| 2005. || || -{Dinotopia: Quest for the Ruby Sunstone}- || 26 ||
|-
| 2004. || || -{Jimmy Neutron: You Bet Your Life Form}- || Ејприл Горлок ||
|-
| 2003. || || -{Dickie Roberts: Former Child Star}- || Синди ||
|-
| 2002. || || -{Kiss the Bride}- || Ејми Кајн ||
|-
| 2002. || || -{Buying the Cow}- || Ејми ||
|-
| 2001. || || -{Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure}- || Енџел ||
|-
| 2001. || || -{Diamond Hunters}- || Трејси ван дер Бил ||
|-
| 1999. || || -{Blink 182: The Urethra Chronicles}- || Џоси ||
|-
| 1998. || || -{Goldrush: A Real Life Alaskan Adventure}- ||Франсес Ела „Фици“ Фиц ||
|-
| 1997−1998 || Мелроуз Плејс || -{Melrose Place}- || Џенифер Мансини ||
|-
| 1997. || || -{Hugo Pool}- || Хјуго Дугеј ||
|-
| 1997. || || -{Below Utopia}- || Сузан ||
|-
| 1996. || || -{Public Enemies}- || Амарилис ||
|-
| 1996. || || -{To Brave Alaska}- || Дениз Харис ||
|-
| 1996. || || -{Glory Daze}- || Челси ||
|-
| 1996. || Страх || -{Fear}- ||Марго Мас||
|-
| 1996. || || -{Poison Ivy II: Lily}- || Лили Лионети ||
|-
| 1995. || || -{The Surrogate}- || Ејми Винслоу ||
|-
| 1995. || || -{Deadly Sins}- || Кристина ||
|-
| 1994. || || -{Double Dragon}- || Маријан Делорио ||
|-
| 1994. || || -{The Webbers}- || фан ||
|-
| 1994. || || -{Confessions of a Sorority Girl}- || Рита Самерс ||
|-
| 1994. || || -{Embrace of the Vampire}- || Шарлот ||
|-
| 1993. || || -{Conflict of Interest}- || Ив ||
|-
| 1993. || || -{Candles in the Dark}- || Сивија Велисти ||
|-
| 1993. || || -{Casualties of Love: The Long Island Lolita Story}- || Ејми Фишер ||
|-
| 1992. || || -{Little Sister}- || Дајана ||
|-
| 1992. || || -{Where the Day Takes You}- || Кими ||
|-
| 1984−1992 || || -{Who's the boss?}- || Саманта Мичели||
|-
| 1989. || || -{Speed Zone!}- || Лорлин ||
|-
| 1988. || || -{Dance 'Til Dawn}- || Шели Шеридан ||
|-
| 1988. || || -{Crash Course}- || Ванеса Крофорд ||
|-
| 1986. || || -{The Canterville Ghost}- || Џенифер Кантервил ||
|-
| 1985. || Командос || -{Commando}- || Џени Матрикс ||
|-
| 1984. || || -{Old Enough}- || Дајен ||
|}

Познати глумци са којима је сарађивала 
 Марк Волберг (-{Fear}-)
 Роберт Патрик (Двоструки змај)
 Шон Пен (-{Hugo Pool}-)
 Арнолд Шварценегер (Командос)

Референце

Спољашње везе 

 
 http://www.alyssa.com/
 https://web.archive.org/web/20070509182155/http://www.askmen.com/women/actress/9_alyssa_milano.html
 https://web.archive.org/web/20070603124102/http://alyssa-milano.org/
 https://web.archive.org/web/20070515210031/http://www.alyssajmilano.com/
 

Рођени 1972.
Америчке глумице
Глумци у ТВ серији Чари
Вегетаријанци